Das Kremlin Cup 2001 war ein Tennis-Hallen-Teppichplatzturnier für Frauen im Olimpijski in Moskau. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 29. September bis zum 7. Oktober 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski